Марк Фулвий Флак може да се отнася за:

 Марк Фулвий Флак (консул 264 пр.н.е.)
 Марк Фулвий Флак (легат), легат в Испания през 182 пр.н.е.
 Марк Фулвий Флак (консул 125 пр.н.е.), консул през 125 пр.н.е.
 Марк Фулвий Флак (децемвир)
 Марк Фулвий Флак (триумвир)